Переясловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Переясловский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Переясловский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Переясловский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.